I babysitter (Busy Buddies) – cortometraggio del 1956 diretto da William Hanna e Joseph Barbera
I babysitter (Twin Sitters) – film del 1994 diretto da John Paragon
I babysitter – film del 2016 diretto da Giovanni Bognetti

Pagine correlate
Baby sitter (disambigua)